Göbl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Göbl (1905–1971), österreichischer Eishockeyspieler und -schiedsrichter
 Lukas Göbl, österreichischer Architekt
 Margret Göbl (1938–2013), deutsche Eiskunstläuferin
 Michael Göbl (* 1954), österreichischer Historiker, Archivar, Heraldiker, Autor und Ausstellungskurator
 Peter Göbl (1851–1916), deutscher römisch-katholischer Geistlicher 
 Robert Göbl (1919–1997), österreichischer Numismatiker

Siehe auch:
 Goebl
 Göbel